Richard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Achille Richard
 Barton Richard
 Louis Claude Richard
 Oliver Jules Richard